Lornsen ist der Familienname folgender Personen:

 Boy Lornsen (1922–1995), Bildhauer und Schriftsteller
 Dirk Lornsen (* 1957), deutscher Jugendbuchautor
 Uwe Jens Lornsen (1793–1838), Jurist und Beamter